Губинский сельсовет

 Губинский сельсовет — в Виноградовском районе Московской области (до 1954)
 Губинский сельсовет — в Можайском районе Московской области (1923—1926, 1927—1954, 1959—1994)
 Губинский сельсовет — в Орехово-Зуевском районе Московской области (до 1994)